Подпилипье — название населённых пунктов на Украине:

 Подпилипье — село в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Подпилипье — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.